A 12 106-os számú mellékút egy öt számjegyű, körülbelül 11,5 kilométer hosszú országos közút Pest megye területén, a Börzsöny hegység déli részén.

Nyomvonala 
Nagymaros keleti külterületei között ágazik ki a 12-es főútból, annak körülbelül a 8+700 kilométerszelvénye táján. Rögtön a kiágazása után elhalad a Budapest–Szob-vasútvonal hídja alatt, kezdeti szakaszán a Mosoni-patak nevű vízfolyással párhuzamos. Rövidesen elhagyja a vízfolyást, szerpentinesebb részre ér, majd egy olyan szakaszon, ahol több romterület is található a közelében (közigazgatásilag Márianosztrához tartozó területen), a Korompa-patak szegődik melléje.

Körülbelül a 8+250-es kilométerszelvénye táján csatlakozik hozzá nyugat felől a körülbelül 11,5 kilométer hosszú 12 108-as út, mely Szobtól húzódik idáig, majd eléri Kóspallag lakott területét. Miután végighaladt a településen, még tovább halad észak felé, és a Kisinóci turistaháznál ér véget, ugyancsak nagyjából 11,5 kilométer megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek 

12106
Börzsöny
Nagymaros